Никола́й Оболе́нский:
 Оболенский, Николай Александрович (1908—2001) — советский государственный и хозяйственный деятель, депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.
 Оболенский, Николай Владимирович (1927—2009) — заслуженный архитектор России, профессор.
 Оболенский, Николай Леонидович (1878—1960) — курский, харьковский, ярославский губернатор.
 
 Оболенский, Николай Петрович (1790—1847) — участник Наполеоновских войн.
 Оболенский, Николай Сергеевич (1823—1914) — генерал от инфантерии, действительный тайный советник, участник Крымской войны.